Il termine mogul può riferirsi a.
Mogul (rodiggio), rodiggio 1' C delle locomotive a vapore composto da un asse portante anteriore e tre assi motori accoppiati
Mogul, in inglese, un importante, ricco e potente uomo o donna d'affari, specificatamente nel settore delle notizie, nell'industria del cinema o della televisione
Moghul, dinastia imperiale islamica dell'India precoloniale
Moguls, espressione inglese che indica la specialità sciistica del freestyle nota anche come "gobbe"
Progetto Mogul, progetto militare statunitense
Donald Trump, nome in codice utilizzato dai Servizi Segreti americani per indicare il presidente repubblicano

Note